Cet article présente les différentes campagnes européennes réalisées par le Sparta Prague depuis sa première participation à la Coupe des coupes en 1964.

Le club réalise sa meilleure performance européenne en date lors de la saison 1972-1973 en atteignant à cette occasion les demi-finales de la Coupe des clubs champions.

Résultats en compétitions européennes

Légende du tableau

Résultats 
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.

Bilan

Notes et références

Lien externe 
 Historique du Sparta Prague en compétition européennes sur EU-Football.info.

Sparta Prague
Sparta Prague